Denis Kapustin – triplista russo
 Gennadij Kapustin – cestista sovietico
 Sergej Kapustin – hockeista su ghiaccio sovietico
 Nikolaj Girševič Kapustin – pianista ucraino